Liebl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Liebl (1923–2002), sudetendeutscher Autor der egerländischen und oberpfälzischen Mundart
 Heimo Liebl (* 1937), deutscher Pfarrer
 Helmut Liebl (* 1927), deutscher Physiker
 Johann Georg Liebl (1843–1901), Ökonom und Mühlenbesitzer
 Karl-Heinz Liebl (* 1953), Chorleiter und Stimmbildner bei den Regensburger Domspatzen
 Ludwig Liebl (1874–1940), nationalsozialistischer deutscher Ärztefunktionär und Zeitungsverleger
 Ottilie Liebl (1921–2000), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Otto Liebl (1903–1969), tschechoslowakisch-deutscher Politiker
 Rupert Liebl (* 1941), deutscher Badmintonspieler
 Stephanie Liebl (* 1993), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Liebel